Behren-lès-Forbach, een gemeente in het Franse departement Moselle
Behren-Lübchin, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren